Adamzik ist der Familienname folgender Personen:

 Kirsten Adamzik (* 1955), deutsche Linguistin und Hochschullehrerin
 Michael Adamzik (* 1971), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Adamczyk
 Adamski